Cactus peut faire référence à :

Botanique 
 Cactus est le nom usuel des plantes de la famille Cactaceae, ou Cactées

Musique 
 Cactus, un groupe américain de rock fondé en 1969
 Cactus, premier album de ce groupe
 Les Cactus, chanson de Jacques Dutronc sortie en 1967

Cinéma et télévision 
 Cactus est un film australien réalisé par Paul Cox en 1986.
 Cactus est un film espagnol réalisé par Pau Freixas en 2001.
 Cactus est un film australien réalisé par Jasmine Yuen Carrucan en 2008.
 Le Cactus est un film français réalisé par Gérard Bitton et Michel Munz, sorti en 2005.

Toponyme 

 Cactus, une ville située dans le Texas, aux États-Unis ;
 Avenue des Cactus, une avenue dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, à Bruxelles, en Belgique.
 Cactus Forest Drive, une route américaine dans le comté de Pima, dans l'Arizona

Divers 
 Cactus est un modèle de voiture Citroën C4
 Cactus, un groupe de supermarchés luxembourgeois

Voir aussi 
 Le « prix Cactus » décerné par le club de la presse des Hautes-Pyrénées récompense, par cette plante piquante, celui ou celle, qui par son attitude ou ses actes a rendu difficile le travail d'information de la presse.

Notes et références